Бафу́сам — город на юго-западе Камеруна. Является административным центром Западного региона и департамента Мифи. Население — 290 768 чел. (по данным 2010 года).

Город является центром римско-католической епархии Бафусама.

География 
Город располагается на юго-западе Камеруна, в горах , к северо-северо-востоку от крупнейшего города и порта страны — Дуалы.

Экономика 
Бафусам издавна является торговым центром местного народа бамилеке. На его рынках продают выращиваемые в окрестностях города кофе, чай, табак, орех колу и кору хинного дерева, из которой затем изготовляют хинин. В окрестностях Бафусама развито птице- и свиноводство.

Также в городе существуют строительная и лесная отрасли промышленности. Действует .

Примечания 

Города Камеруна
Западный регион (Камерун)
Департамент Мифи